Герхард Рюм () е австрийски поет, композитор и художник.

Биография 
Герхард Рюм е роден през 1930 г. във Виена. Изучава пиано и композиция в Университета по музика и изобразително изкуство в родния си град. След като завършва следването си, взима частни уроци по дванадесеттоново композиране. От началото на 50-години създава звукови поеми, говорни текстове, визуална поезия, фотомонтажи и книги. Герхард Рюм е съосновател на Виенската група (заедно с Фридрих Ахлайтнер, Ханс Карл Артман, Конрад Байер и Освалд Винер), също така е издател на едноименната антология. Вдъхновители на неговото изкуство са Аугуст Щрам, Курт Швитерс, Гъртруд Стайн, Карл Айнщайн и Паул Шеербарт.

От 1972 до 1996 г. Герхард Рюм е професор в Академията за изобразително изкуство в Хамбург, а от 1978 до 1982 г. е президент на Грацкото писателско сдружение.

Творчеството на Герхард Рюм се развива в граничната област между музика, говор, жестикулация и визуалност. Неговите радио-продукции са ярък пример за Нова радиодрама и акустично изкуство.

При един престой в Ливан Герхард Рюм се запознава отблизо с образци на арабската музика.

Творчеството на Рюм е отличено с множество награди. От 2005 г. започва издаването на неговите събрани произведения в 10 тома.

От 1978 г. Герхард Рюм е член на Свободната академия по изкуства в Хамбург. През 2007 г. получава Наградата за поезия Алис Заломон, а през 2010 г. става почетен доктор на Кьолнския университет.

Награди и отличия 
 1976 – Австрийска награда за художествена литература
 1977 – Karl-Sczuka-Preis für Wintermärchen. Ein Radiomelodram
 1984 – Hörspielpreis der Kriegsblinden für Wald. Ein deutsches Requiem
 1984 – Литературна награда на Виена
 1991 – Голяма австрийска държавна награда за литература
 1991 – Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien
 2007 – Alice Salomon Poetik Preis
 2007 – Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
 2010 – Ehrendoktorwürde der Universität Köln
 2013 – Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst
 2014 – Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst
 2015 – Karl-Sczuka-Preis für Hugo Wolf und drei Grazien, letzter Akt

Литературни и художествени творби 
 hosn rosn baa (mit Friedrich Achleitner und H. C. Artmann), 1959
 konstellationen, 1961
 fenster, Texte, 1968
 Thusnelda, Romanzen, 1968
 DA, Eine Buchstaben-Geschichte für Kinder, 1970
 Gesammelte Gedichte und visuelle Texte, 1970
 Knochenspielzeug, Märchen und Fabeln, 1970
 die frösche, 1971
 Die Reise nach Cythera, Zehn Umdichtungen, 1971
 Ophelia und die Wörter, Gesammelte Theaterstücke 1954-1971, 1972
 Mann und Frau, 1972
 wahnsinn, Litaneien, 1973
 Comic, 1975
 bücher bilder bilder-bücher, 1976
 Adelaides Locken, 1979
 automatische zeichnungen, Wien: Museum Moderne Kunst 1979
 fotomontagen, 1958–1966, Wien: Museum Moderne Kunst 1979
 hand- und körperzeichnungen, Wien: Museum Moderne Kunst 1979
 knochenspielzeug, Märchen, Fabeln und Liebesgeschichten, 1979
 Zeichnungen aus dem Bestand der Galerie, München: Galerie Klewan 1979
 Selten gezeigte Kunst, Gruppenarbeiten aus Berlin, München: Galerie Klewan 1979
 super rekord 50 + 50 (mit Friedrich Achleitner), 1980
 Abenteuer des Don Juan, Zeichnungen 1980/81, Innsbruck, Wien und Düsseldorf: Galerien Krinzinger und Curtze 1981
 Triumph des Herzens, Malerei, Kitsch und Kuriosa, München: Galerie Klewan 1982
 Schriftzeichnungen 1956-1977, 1982
 Bleistiftmusik (Buchobjekt mit 1 MC und 14 Dias), 1982
 Salome, Nachdichtung des Textes von Oscar Wilde, 1983
 Zwölf Österreicher, München: Galerie Klewan 1983
 Text Bild Musik, Ein Schau- und Lesebuch, 1984
 Wandrers (Geheimnis), 1985
 Die Wiener Gruppe, 1985
 leselieder/visuelle musik, Bielefeld und Graz: Kommunale Galerie und Kulturhaus 1986
 Zeichnungen, Salzburg und Wien: Residenz 1987
 botschaft an die zukunft, Gesammelte Sprechtexte, 1988
 reisefieber, Theatralische Ereignisse in fünf Teilen, 1989
 Albertus Magnus Angelus, Salzburg und Wien: Residenz 1989
 Schrifttuschen, 1989
 Geschlechterdings, Chansons, Romanzen, Gedichte, 1990
 theatertexte, 1990
 zeichnungen und scherenschnitte, 1990
 Die Kunst der Fingerfertigkeit, Hommage á Carl Czerny, Zell am See: Galerie Zell am See 1991
 Die Winterreise dahinterweise, Neue Gedichte und Fotomontagen. Zu Franz Schuberts Liederzyklus, 1991
 liederbilder, Galerie am Steinernen Kreuz, Bremen 1992
 überkreuzt (mit Heinz-Günter Prager), Köln 1993
 Sämtliche Wiener Dialektdichtungen, 1993
 textall, ein utopischer roman, 1993
 Musik des Verstummens, Ein Zyklus zu zwölf Collagen, Meinigen: Galerie Ada 1994
 Bravo, Ein Sittenbild aus den fünfziger Jahren, 1994
 auf messers schneide, Zwei Stücke, 1995
 zeichen-buch, Hamburg: Kunsthalle 1995
 3 fragen, 2 sätze, bitten, 1995
 knochenspielzeug, 1995
 drei kinematographische texte, 1996
 Visuelle Poesie, Arbeiten aus vier Jahrzehnten, 1996
 Coole Serie in memoriam, 1996
 lesebilder – bildgedichte, Gumpoldskirchen: DEA 1997
 Wo die Landschaft beginnt (gefährlich zu werden), Bremen: Galerie am Steinernen Kreuz 1998
 Organische und geometrische Formen, Salzburg: Galerie im Traklhaus 1999
 Um zwölf Uhr ist es Sommer Gedichte, Sprechtexte, Chansons, Theaterstücke, Prosa, 2000
 ICH I love you, Ich-bilder und Ich-Objekte, 2000
 Besteckstück, Für ein Tischtheater, 2000
 Kunst-Stücke, Texte aus fünf Jahrzehnten, 2000
 LICHT, Visuelle Poesie Visuelle Musik, Graz: Steierischer Herbst 2001
 momentgedichte und kurzgeschichten, 2001
 schwellenchronik der jahrtausendwende, Mit Randglossen zur Angelologie, 2001
 masoch, Eine rituelle Rezitation, 2003
 Das Welthände, 2003
 Was verschweigt die schwarze Witwe? Schrift-, Sprech- und Bildanagramme, 2004
 Die geregelte Wiedervereinigung Europas, Ein Beitrag zu einer erotischen Geografie, 2004
 Weit weg und ganz nah, Kassel: Kunsthalle Fridericianum 2006
 Kleine österreichische Volkskunde, 2008
 Schriftbilder, Köln: Museum Ludwig 2008 (Grafische Sammlung)
 Aspekte einer erweiterten Poetik, Vorlesungen und Aufsätze, 2008
 Von Graz nach Grinzing oder Robert Blum im Himmel, 2010
 Sichtwechsel, 2010
 Lügen über Länder und Leute, Vollständige Erzählungen und Gedichte, 2011
 Rosenkränze und Kettengedichte, 2011

Радиодрама 
 1973: Erste Folge kurzer Hörstücke
 1975: Von Welt zu Welt
 1976: Wintermärchen. Ein Radiomelodram
 1994: Damentennis

Влияние 
Във франкфуртските си лекции, озаглавени „Изгледи за романа или има ли литературата бъдеще?“ (1968), Райнхард Баумгарт се противопоставя както на културно-политическите условия във ФРГ, така и на социалистическата книжовна продукция, като изразява убеждението си, че литературата не бива да бъде „идеологическо транспортно средство“.

Външни препратки 

  Герхард Рюм в Die LYRIKwelt
  Literatur von und über Gerhard Rühm im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
  Gerhard Rühm Personensuche
  kain und abel: szenische collagen zu texten von gerhard rühm
  

Австрийски писатели
Австрийски композитори
Австрийски художници
Звукова поезия
Визуална поезия
Конкретна поезия
Родени във Виена
Носители на литературни награди на Австрия
Носители на Австрийска награда за художествена литература
Носители на Литературна награда на Виена
Доктор хонорис кауза